Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан — республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий государственную аграрную политику и управление в сфере агропромышленного комплекса республики.

Адрес: РБ г. Уфа, ул. Пушкина, 106

Деятельность 
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан занимается вопросами государственного регулирования производства сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг в целях обеспечения населения отечественными продовольственными товарами, обеспечения промышленности — сельскохозяйственным сырьём и содействию устойчивому развитию социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских территорий, содействием формированию в установленной сфере деятельности рыночных отношений, развитию фермерства, личного подворья и иных форм хозяйствования на селе, сельскохозяйственной кооперации, агропромышленной интеграции, организации рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Министерство разрабатывает предложения по основным направлениям государственной аграрной политики, совершенствованию организационной, финансово-экономической и нормативной правовой базы в установленной сфере деятельности, прогнозирует их развитие, разрабатывает и вносит в Правительство Республики Башкортостан проекты законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению Министерства, содействует развитию различных форм собственности и хозяйствования на селе, формированию и деятельности рыночных инфраструктур в установленной сфере деятельности, разрабатывает предложения по приватизации, кооперации и агропромышленной интеграции и др.

Министерство ведёт работу по привлечению инвестиций в сельское хозяйство РБ. В 2013 году включены в Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан 4 новых проекта агропромышленного комплекса с объёмом инвестиций около 6 млрд рублей (ППЗ Благоварский, УПАГ (яйцо), ОАО Сибайский элеватор).

Экономическая ситуация в сельском хозяйстве РБ в 2013 году: Объём валовой продукции сельского хозяйства за первую половину года составил 37,6 млрд рублей (99,5 % к 2012 году).

В растениеводстве объём валовой продукции — 2,1 млрд рублей (102,1 % к 2012 г.), в животноводстве — 35,5 млрд рублей (99,4 % к 2012 г.).

В структуре валовой продукции сельского хозяйства животноводство занимает 94,5 %, растениеводство — 5,5 % (в основном овощеводство закрытого грунта).

На 1 мая 2013 года среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства 10 460,7 рублей (101,5 % к уровню 2012 года), работников предприятий пищевых продуктов — 17 201,1 руб.

Министры сельского хозяйства 
В разное время министрами сельского хозяйства БАССР, Республики Башкортостан являлись:

 Коваленко Николай Анатольевич с 2012 года по декабрь 2016 года

 Исаев Эрнст Фаритович (2010—2012)

 Зиганшин Азат Салаватович (2010)

 Вахитов Шамиль Хуснуллович (2007—2010 г.г.)

 Горобец Григорий Васильевич (2002 — май 2007 г.)

 Минеев Михаил Иванович (2000—2002)

 Сайфуллин Франис Аскарьянович (1995—2000)

 Габитов Исмагил Ахмадуллович — министр сельского хозяйства и продовольствия Башкирской ССР (1991—1995)

 Набиуллин, Валей Габеевич (1949—1951)

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Министерства Республики Башкортостан
Сельское хозяйство Башкортостана